Lovejoy puede hacer referencia a:
Cometa Lovejoy, un cometa.
Lovejoy, municipio en Georgia (Estados Unidos).
Lovejoy, serie británica (1986-1994).

Arthur O. Lovejoy (1873-1962), filósofo e historiador estadounidense.
Thomas Lovejoy, biólogo estadounidense.
Frank Lovejoy (1914-1962), actor estadounidense.

 Helen Lovejoy, personaje de ficción de Los Simpson.
 Jessica Lovejoy, personaje de ficción de Los Simpson.
 Reverendo Lovejoy, personaje de ficción de Los Simpson.
Lovejoy, banda de indie rock británica.